Olof Hellström kan syfta på bland andra:

*Olof Hellström  (1873-1900), svensk målare
 Olof Hellström (politiker) (1861–1934), svensk yrkesinspektör och politiker
 Olof Hellström (konstnär) (1923–2017), svensk målare, tecknare och skulptör